

Кшелюв — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кшелюв — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства